Александр Константинович Орлов
 Орлов, Александр Константинович (род. 1948) — российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол России во Франции.
 Орлов, Александр Константинович (1899—1979) — французский художник, иллюстратор, кубист русского происхождения.